Branickipaleis (Białystok)
 Branickipaleis (Choroszcz)
 Drie paleizen in Warschau:
aan ulica Nowy Świat
 aan ulica Miodowa
 aan aleja Na Skarpie